

Токарьово — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Токарьово — присілок, Люберецький міський округ, Московська область
 Токарьово — село, Новичихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Токарево
 Токареве
 Токарєве

ru:Токарево